Les Élections provinciales de 2016 en Voïvodine ont permis le renouvellement de l'Assemblée de Voïvodine pour un mandat de 4 ans. Elles ont eu lieu le 24 avril 2016.

Contexte

Résultats

Notes et références 

Provinciales, Voïvodine
Voïvodine, 2016
Politique en avril 2016
Voïvodine